Letnie Igrzyska Olimpijskie 1960 (XVII Letnie Igrzyska Olimpijskie) były międzynarodowym wydarzeniem sportowym, które odbyło się w dniach 25 sierpnia do 11 września 1960 roku w Rzymie, który został wybrany na gospodarza w czerwcu 1955 roku. 83 kraje reprezentowało 5350 sportowców (4738 mężczyzn i 612 kobiet) występujących w 17 dyscyplinach.

Sześć krajów uczestniczyło w igrzyskach po raz pierwszy: Federacja Indii Zachodnich, Zjednoczona Republika Arabska, Maroko, San Marino, Tunezja i Sudan.

Najwięcej medali zdobyli reprezentanci Związku Radzieckiego, których dorobek w sumie wyniósł 43 złote medale, 29 srebrnych i 31 brązowych. Włochy, gospodarz imprezy, zdobyły 13 złotych medali (łącznie 36 wszystkich).

Siedem krajów po raz pierwszy w swojej historii zdobyło medale olimpijskie. Dla Iraku brąz zdobył Abdul Wahid Aziz w podnoszeniu ciężarów. Dla Tajwanu srebrny medal w dziesięcioboju zdobył Yang Chuan-kwang. Dla Maroka srebrny medal w biegu maratońskim zdobył Rhadi Ben Abdesselam. Dla Singapuru Tan Howe Liang zdobył srebrny medal w podnoszeniu ciężarów. Dla Etiopii w biegu maratoński złoty medal zdobył Abebe Bikila. Dla Zjednoczonej Republiki Arabskiej srebrny medal w zapasach zdobył Osman El-Sayed, a brązowy medal w boksie zdobył Abdel Moneim El-Gindy. Był to jednocześnie ostatni start tej reprezentacji na igrzyskach olimpijskich, gdyż rok później państwo rozpadło się. Dla Federacji Indii Zachodnich medale zdobyli George Kerr w biegu na 800 metrów oraz sztafeta 4 x 400 metrów w składzie George Kerr, Malcolm Spence, James Wedderburn, Keith Gardner. Także były to ostatnie igrzyska reprezentacji tego kraju.

Medale olimpijskie miały standardowy projekt Trionfo stosowany na igrzyskach pomiędzy 1928 a 1968 rokiem.

Tabele medalowe 
Tabela medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 1960 bazuje na wyliczeniach Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Ranking jest ułożony najpierw według liczby złotych medali, następnie według srebrnych i brązowych. Jeżeli dwa lub więcej krajów zdobyło tyle samo medali mają tę samą pozycję w rankingu i są umieszczone w tabeli w porządku alfabetycznym. Źródłem informacji jest MKOL.

W gimnastyce dwóch zawodników zajęło trzecie miejsce w konkursie ćwiczeń na kółkach. Zatem w tej konkurencji wyjątkowo rozdano cztery medale. W boksie w każdej z konkurencji przyznawano dwa brązowe medale. W lekkoatletyce, w konkursie skoku wzwyż kobiet dwie zawodniczki zajęły drugie miejsce. Nie przyznano brązowego medalu.

Klasyfikacja państwowa 
Legenda:

Klasyfikacja państwowa według dyscyplin

Boks 

Zawody w boksie rozpoczęły się już w dniu ceremonii otwarcia igrzysk, czyli 25 sierpnia, a zakończyły się 5 września. O medale walczyło 281 zawodników z 54 krajów w 10 kategoriach wagowych.

Najwięcej medali zdobyli Włosi i Polacy (po 7). 16 reprezentacji zdobyło przynajmniej jeden medal, a zwycięzcami klasyfikacji medalowej zostali Włosi, przed Amerykanami i Polakami.

Gimnastyka 

Zawody w gimnastyce rozpoczęły się 5 września, a zakończyły się w przedostatni dzień igrzysk, czyli 10 września. O medale walczyło 254 (130 mężczyzn, 124 kobiety) zawodników z 33 krajów w 14 konkurencjach.

Najwięcej medali zdobyli gimnastycy ze Związku Radzieckiego (26 medali), a najwięcej medali indywidualnie zdobył Borys Szachlin (7). Siedem reprezentacji zdobyło przynajmniej jeden medal. Zwycięzcami klasyfikacji medalowej zostali reprezentanci ZSRR, przed Japończykami i zawodnikami z Czechosłowacji.

Hokej na trawie 

Zawody w hokeju na trawie rozpoczęły się 26 sierpnia, a zakończyły się w ostatni dzień igrzysk, czyli 11 września. O medale walczyło 236 zawodników z 16 krajów.

Pierwsze miejsce wywalczyła ekipa Pakistanu, drugie miejsce zajęli reprezentanci Indii, zaś trzecią lokatę zajęła Hiszpania.

Jeździectwo 

Zawody w jeździectwie rozpoczęły się 5 września, a zakończyły się w przedostatni dzień igrzysk, czyli 10 września. O medale walczyło 159 (151 mężczyzn, 8 kobiet) zawodników z 29 krajów w 5 konkurencjach.

Najwięcej medali zdobyli Australijczycy, Włosi i Szwajcarzy (każda z ekip wywalczyła 3 medale); 8 reprezentacji zdobyło przynajmniej jeden medal, a zwycięzcami klasyfikacji medalowej zostali Australijczycy, przed Włochami i Niemcami.

Kajakarstwo 

Zawody w kajakarstwie rozpoczęły się 26 sierpnia, a zakończyły się 29 sierpnia. O medale walczyło 173 zawodników (145 mężczyzn, 28 kobiet) z 24 krajów w 7 konkurencjach.

Najwięcej medali zdobyli Węgrzy (6 medali); 8 reprezentacji zdobyło przynajmniej jeden medal, a zwycięzcą klasyfikacji medalowej została ekipa ZSRR, przed Węgrami i Niemcami. Polacy z dwoma brązowymi medalami zajęli 7. miejsce.

Kolarstwo 

Zawody w kolarstwie rozpoczęły się 26 sierpnia, a zakończyły się 29 sierpnia. O medale walczyło 297 zawodników z 48 krajów w 6 konkurencjach.

Najwięcej medali zdobyli Włosi (7 medali); cztery reprezentacje zdobyły medale, a zwycięzcami klasyfikacji medalowej zostali Włosi, przed reprezentantami ZSRR i Niemcami.

Koszykówka 

Zawody w koszykówce rozpoczęły się 26 sierpnia, a zakończyły się w przedostatni dzień igrzysk, czyli 10 września. O medale walczyło 192 koszykarzy z 16 krajów.

Pierwsze miejsce zajęła ekipa Stanów Zjednoczonych, drugie miejsce zdobyli reprezentanci ZSRR, zaś trzecią lokatę zajęli koszykarze z Brazylii.

Lekkoatletyka 

Zawody lekkoatletyczne rozpoczęły się 31 sierpnia, a zakończyły się 8 września. O medale walczyło 1016 zawodników (812 mężczyzn i 204 kobiety) z 72 krajów w 34 konkurencjach.

Najwięcej medali zdobyli Amerykanie (26 medali) zaś indywidualnie najwięcej medali zdobyła Wilma Rudolph z USA (3 medale); 20 reprezentacji zdobyło medale, a zwycięzcami klasyfikacji medalowej zostali Amerykanie, przed lekkoatletami z ZSRR i Niemcami. Polacy z dwoma złotymi, dwoma srebrnymi i trzema brązowymi medalami zajęli 4. miejsce.

Pięciobój nowoczesny 

Zawody pięcioboju nowoczesnego rozpoczęły się 26 sierpnia, a zakończyły się 31 sierpnia. O medale walczyło 60 zawodników z 23 krajów w 2 konkurencjach.

Najwięcej medali zdobyli Węgrzy (3 medale); 3 reprezentacje zdobyły medale, a zwycięzcami klasyfikacji medalowej zostali Węgrzy, przed pięcioboistami z ZSRR i Amerykanami.

Piłka nożna 

Zawody w piłce nożnej rozpoczęły się 26 sierpnia, a zakończyły się w przedostatni dzień igrzysk, czyli 10 września. O medale walczyło 235 piłkarzy z 16 krajów.

Pierwsze miejsce zajęła ekipa Jugosławii, drugie miejsce zajęli reprezentanci Danii, zaś trzecią lokatę wywalczyli piłkarze z Węgier.

Sporty wodne 
 Pływanie

Zawody w pływaniu rozpoczęły się 26 sierpnia, a zakończyły się 3 września. O medale walczyło 380 zawodników (236 mężczyzn, 144 kobiet) z 45 krajów w 15 konkurencjach.

Najwięcej medali zdobyli Amerykanie (15 medali); indywidualnie cztery medale zdobyła Amerykanka Chris von Saltza; 8 reprezentacji zdobyło medale, a zwycięzcami klasyfikacji medalowej zostali Amerykanie, przed Australijczykami i Brytyjczykami.

 Piłka wodna

Zawody w piłce wodnej rozpoczęły się w dniu otwarcia igrzysk, czyli 25 sierpnia, a zakończyły się 3 września. O medale walczyło 160 zawodników z 16 krajów.

Pierwsze miejsce zdobyła ekipa Włoch, drugie miejsce zajęli reprezentanci ZSRR, zaś trzecią lokatę zajęli zawodnicy z Węgier.

 Skoki do wody

Zawody w skokach do wody rozpoczęły się 26 sierpnia, a zakończyły się 2 września. O medale walczyło 74 zawodników (49 mężczyzn, 25 kobiet) z 24 krajów w 4 konkurencjach.

Najwięcej medali zdobyli Amerykanie (6 medali); 5 reprezentacji zdobyło medale, a zwycięzcami klasyfikacji medalowej zostali Amerykanie, przed Niemcami i Brytyjczykami.

Podnoszenie ciężarów 

Zawody w podnoszeniu ciężarów trwały jeden dzień - odbył się 7 września. O medale walczyło 172 zawodników z 53 krajów w 7 konkurencjach.

Najwięcej medali zdobyli Amerykanie i sztangiści z ZSRR (każda z ekip zdobyła 6 medali); 9 reprezentacji zdobyło medale, a zwycięzcami klasyfikacji medalowej zostali reprezentanci ZSRR, przed Amerykanami i Polakami.

Strzelectwo 

Zawody w strzelectwie rozpoczęły się 3 września i trwały do 10 września. O medale walczyło 313 zawodników z 59 krajów w 6 konkurencjach.

Najwięcej medali zdobyli Rosjanie (7 medali); 10 reprezentacji zdobyło medale, a zwycięzcami klasyfikacji medalowej zostali zawodnicy z ZSRR, przed Amerykanami i Niemcami.

Szermierka 

Zawody w szermierce rozpoczęły się 29 sierpnia i trwały do 8 września. O medale walczyło 344 zawodników (266 mężczyzn, 78 kobiet) z 42 krajów w 8 konkurencjach.

Najwięcej medali zdobyli Rosjanie (7 medali); 8 reprezentacji zdobyło medale, a zwycięzcami klasyfikacji medalowej zostali sportowcy z ZSRR, przed Węgrami i Włochami. Polacy z jednym srebrnym medalem zajęli 6. miejsce w klasyfikacji medalowej.

Wioślarstwo 

Zawody w wioślarstwie rozpoczęły się 30 sierpnia i trwały do 3 września. O medale walczyło 410 zawodników z 33 krajów w 7 konkurencjach.

Najwięcej medali zdobyli wioślarze z ZSRR (5 medali); 11 reprezentacji zdobyło medale, a zwycięzcami klasyfikacji medalowej zostali Niemcy, przed wioślarzami radzieckimi i Amerykanami. Polska zajęła 9. miejsce z jednym brązowym medalem.

Zapasy 

Zawody w zapasach rozpoczęły się 26 sierpnia i trwały do 6 września. O medale walczyło 324 zawodników z 46 krajów w 16 konkurencjach. Polskę reprezentowało 12 zawodników, którzy zdobyli jeden medal.

Najwięcej medali zdobyła reprezentacja ZSRR (10 medali); niemiecki zapaśnik Wilfried Dietrich, zdobył dwa medale, najwięcej, spośród wszystkich zawodników; 16 reprezentacji zdobyło medale, a zwycięzcą klasyfikacji medalowej została Turcja, przed ZSRR i USA. Polacy zajęli ostatnie, 13. miejsce w klasyfikacji.

Żeglarstwo 

Zawody w żeglarstwie rozpoczęły się 29 sierpnia i trwały do 7 września. O medale walczyło 289 zawodników (288 mężczyzn i 1 kobieta) z 46 krajów w 5 konkurencjach.

Najwięcej medali zdobyli Duńczycy (3 medale); 11 reprezentacji zdobyło medale, a zwycięzcą klasyfikacji medalowej została Dania, przed ZSRR i USA.

Zobacz też 
 Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 1960

Przypisy

Bibliografia 
 

Klasyfikacja medalowa letnich igrzysk olimpijskich
Letnie Igrzyska Olimpijskie 1960